Села:
 Лаврівка — Вінницька область, Вінницький район
 Лаврівка — Вінницька область, Ямпільський район
 Лаврівка — Кіровоградська область, Долинський район